Зонски турнир у шаху Европске зоне 2.1, одржан је у Уберхаму (Берг ен Дал), Холандија, током новембра 1960. год. 

Велемајстор Улман (Источна Немачка) није добио холандску визу и након тога су се сви играчи из Источног блока повукли са такмичења. ФИДЕ је поништила овај зонски турнир и организовала други у Чехословачкој. Ипак, двојица најбољих са турнира у Уберхаму задржала су добили право учешћа на међузонски турнир. 

Како су Рудолф Тешнер и Андреас Дукштајн су поделили друго место, те су играли додатни меч за 2. место. Меч је завршен нерешено 3:3, а квалификовао се Тешнер на основу бољег коефицијента.

Турнирска табела

Додатни меч за друго место, Салцбург, 1961.

Референце 

Светски шампионат у шаху
Зонски турнир у шаху
Шаховски турнири
Шах у Холандији
Шах у 1960.